Іоанн I Дука (1240—1289) — володар Фессалії
 Іоанн II Дука (†1318) — володар Фессалії
 Іоанн III Дука Ватац (1192—1254) — імператор Нікейської імперії з 1221 до 1254 року.
 Іоанн Дука Ангел (1126—1200) — державний та військовий діяч Візантійської імперії
 Іоанн Дука (мегадукс) (1064—1136) — державний та військовий діяч Візантійської імперії
 Іоанн Дука (цезар) († 1088) — державний та військовий діяч Візантійської імперії
 Іоанн Комнін Дука († 1244) — останній імператор Фессалонікійської імперії